Куинио има више значења:

 Куинио (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куинио (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Куинио (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику